Sunshine of Your Love () — концертный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный во время её выступления в Сан-Франциско, Калифорния, в октябре 1968 года. Пластинка была выпущена в 1969 году на лейбле MPS под студийным номером MPS 15010, в 1996 году PolyGram-Verve перевыпустили запись в формате CD с номером Verve 314 533 102-2.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Томми Флэнаган — фортепиано.
 Фрэнк Делароза — контрабас.
 Эд Тигпен — барабаны.
 Фрэнк Деволь — дирижирование, аранжировки.
 Эрни Хекшер — дирижирование.
 Аллен Смит — труба.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 1969 года